El término Wong puede referirse a:

 Wong, cadena de supermercados peruana.
 Wong, personaje de la editorial Marvel Comics.
 Ada Wong, personaje de la franquicia de videojuegos Resident Evil.
 Amy Wong, personaje de la serie animada Futurama.
 BD Wong (1960), actor estadounidense.